Isabel "Liz" Kendall (n. el 11 de junio de 1971) es  política británica del partido Laborista. 

Fue nombrada miembro de la cámara de los Comunes para la circunscripción de Leicester del oeste en Inglaterra a las elecciones generales de 2010. 

Tras la dimisión de Ed Miliband, excandidato primer ministro el día después de las elecciones generales del Reino Unido de 2015, ella fue candidata para liderar al partido, cayendo derrotada por Jeremy Corbyn.

Véase también 
 Gabinete en la sombra 
 Partido Laborista del Reino Unido

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del partido Laborista (en inglés)

Alumnado del Queens' College (Cambridge)
Políticos de Inglaterra del siglo XXI
Políticas de Inglaterra
Laboristas de Reino Unido
Miembros del Parlamento de Reino Unido